Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Salzenstein che ha battuto in finale Antony Dupuis 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (primo turno)
 Assente
 Christian Vinck (secondo turno)
 Cecil Mamiit (secondo turno)

 Assente
 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Neville Godwin (semifinali)
 Ronald Agénor (secondo turno)
Assente
 Bob Bryan (primo turno)
 Antony Dupuis (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2000